Heideschulmeister Uwe Karsten steht für:

 Heideschulmeister Uwe Karsten (1933), deutscher Film von Carl Heinz Wolff 
 Heideschulmeister Uwe Karsten (1954), deutscher Film von Hans Deppe